Aßmann, Assmann:
 Aleida Assmann (1947- ) est une égyptologue allemande.
 Fabián Assmann (1986- ) est un footballeur argentin.
 Guillaume-Ernest Assmann (1742-18..) est un clarinettiste français.
 Heinz Assmann (1904-1954), officier de la marine militaire allemande.
 Jan Assmann (1938- ) est un égyptologue allemand.
 Richard Aßmann (1845-1918) est un météorologue et médecin allemand. 
 Walter Aßmann (1896-1964) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.